Мобфест — всемирный ежегодный флешмоб-фестиваль, проходящий в одном из крупных городов СНГ. Мобфест был задуман как мероприятие, которое объединит, подружит участников флешмоб движения из разных городов и стран СНГ и Европы. Так и получилось с Первым Мобфестом, который прошёл в Санкт-Петербурге летом 2005 года. После окончания мобберы разъехались, но наладили очень хорошие дружеские отношения между собой, стали больше и лучше общаться, ездить друг к другу в гости и даже любить друг друга. Мобфест — это очень масштабное мероприятие, точнее самое крупное в жизни настоящего моббера. Узнав об этом мероприятии мобберы с разных стран и городов кидают все свои дела и спешат приехать на это грандиозное событие.

Город, а точнее люди, которые берутся за организацию ежегодного Фестиваля Флешмоба, должны побывать на Мобфесте хотя бы один раз. Организаторы должны обладать организационными качествами и просто обязаны активно участвовать в мобберской жизни СНГ.

Последний мобфест состоялся 2-4 августа 2013 года в г. Львов, Украина. Фестиваль 2014 года, который должен был произойти в Санкт-Петербурге, был отменен из-за вооружённого конфликта на востоке Украины. В 2015 году фестиваль также не проводился из-за напряженной политической и социальной обстановки на Украине и в России.

Хронология фестивалей 
  — 1й Фестиваль Флешмоба, 29-31 июля 2005, г. Санкт-Петербург, Россия
  — 2й Всемирный Фестиваль Флешмоба, 28-30 июля 2006, г. Киев, Украина
  — 3й Всемирный Фестиваль Флешмоба и всего такого (Фестиваль подлёдной рыбалки), 27-29 июля 2007, г. Днепропетровск, Украина
  — 4й Всемирный Фестиваль Флешмоба, 8-10 августа 2008 года, г. Кишинёв, Молдавия
  — 5й Всемирный Фестиваль Флешмоба, 7-9 августа 2009 года, г. Харьков, Украина
  — 6й Всемирный Фестиваль Флешмоба, 6-8 августа 2010 года, г. Минск, Беларусь
  — 7й Всемирный Фестиваль Флешмоба, 5-7 августа 2011 года, г. Одесса, Украина
  — 8й Всемирный Фестиваль Флешмоба, 3-5 августа 2012 года, г. Донецк, Украина
  — 9й Всемирный Фестиваль Флешмоба, 2-4 августа 2013 года, г. Львов, Украина

См. также 
 Флешмоб

Субкультуры и фестивали
Смартмоб